Пуэбла-де-Обандо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Бальдиос. Занимает площадь 24 км². Население — 1971 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса